Bernabéu hace referencia a:

 David Bernabéu, ciclista español.

 Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid.
 Trofeo Santiago Bernabéu, trofeo veraniego instaurado en su honor.
 Estadio Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid.
 Estación de Santiago Bernabéu, Estación del Metro de Madrid junto al estadio homónimo.